Морган Фредерик Райлли (; ) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады.

Игровая карьера

Клубная карьера 
На профессиональном уровне начал выступать в Западной хоккейной лиге в команде «Мус-Джо Уорриорз». После двух сезонов за «Мус-Джо» его выбрал на драфте 2012 года клуб «Торонто Мейпл Лифс» под общим пятым номером. Спустя два месяца, 2 августа, Райлли подписал с «Торонто» контракт новичка, но ещё на год продолжил выступления в ЗХЛ. По различным рейтингам игроков как до драфта, так и поле него Райлли всегда входил в десятку лучших игроков своего возраста.

В сезоне 2013/14 дебютировал в «Торонто» и остался на весь сезон, хотя клуб мог его оправить еще на сезон в ЗХЛ. По итогам трёх сезонов заслужил новый контракт, и по окончании сезона 2015/16 заключил 6-летнее соглашение на $ 30 млн.

В сборной 
Райлли выступал за юниорскую сборную Канады на чемпионате мира 2011 года и на Мемориале Глинки в 2012 году. В составе молодёжной сборной Канады занял четвёртое место на молодёжном чемпионате мира 2013 года, проходившем в Уфе.

В 2012 году играл в молодёжной суперсерии против сборной России.

В 2014 году Райлли сыграл за взрослую сборную Канады на чемпионате мира в Минске все восемь матчей, в которых набрал три очка. В 2016 году стал чемпионом мира в России и вошел в тройку лучших игроков сборной Канады на турнире вместе с Макдэвидом и Маршаном.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой